Села:
 Долішнє — Львівська область, Стрийський район, Моршинська міська громада
 Долішнє — Львівська область, Стрийський район, Новороздільська міська громада
Заповідне урочище:
 Долішнє — Івано-Франківська область, Долинський район